Als Mondspinnen werden folgende Taxa innerhalb der Familie der Kugelspinnen (Theridiidae) bezeichnet:
 Die Gattung der Mondspinnen (Parasteatoda)
 Die Gewöhnliche Mondspinne (P. lunata) innerhalb dieser Gattung